C-86, pode referir-se a:

 Cetoconazol - um fármacoantimicótico ou antifúngico.
Indie Pop - uma fita cassete apelidada com esta sigla lançada pela revista britânica NME, considerada um marco do Indie Pop inglês

Desambiguação